Пунище  — топоним:

Белоруссия 
 Пунище — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Пунище — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Пунище — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Пунище — упразднённая деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Пунище — деревня в Логойском районе Минской области.
 Пунище — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Пунище — деревня в Невельском районе Псковской области.